|-
| 17901 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17902 Britbaker ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17903 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17904 Annekoupal ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17905 Kabtamu ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17906 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17907 Danielgude ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17908 Chriskuyu ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17909 Nikhilshukla ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17910 Munyan ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17911 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17912 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17913 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17914 Joannelee ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17915 - || 1999 GU || 5 aprilie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 17916 - ||  || 10 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 17917 Cartan ||  || 15 aprilie 1999 ||  || 
|-
| 17918 - ||  || 14 aprilie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 17919 Licandro ||  || 9 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17920 Zarnecki ||  || 10 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 17921 Aldeobaldia ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17922 - ||  || 12 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17923 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17924 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17925 Dougweinberg ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17926 Jameswu ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17927 Ghoshal ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17928 Neuwirth ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17929 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17930 Kennethott ||  || 6 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17931 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17932 Viswanathan ||  || 6 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17933 Haraguchi ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17934 Deleon ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17935 Vinhoward ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17936 Nilus ||  || 24 aprilie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 17937 - ||  || 16 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17938 Tamsendrew ||  || 17 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17939 - ||  || 16 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17940 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 17941 Horbatt ||  || 6 mai 1999 ||  || 
|-
| 17942 Whiterabbit ||  || 11 mai 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 17943 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 17944 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 17945 Hawass ||  || 14 mai 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 17946 - ||  || 7 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 17947 - ||  || 9 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 17948 - ||  || 12 mai 1999 ||  || 
|-
| 17949 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17950 Grover ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17951 Fenska ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17952 Folsom ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17953 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17954 Hopkins ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17955 Sedransk ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17956 Andrewlenoir ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17957 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17958 Schoof ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17959 Camierickson ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17960 Liberatore ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17961 Mariagorodnitsky ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17962 Andrewherron ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17963 Vonderheydt ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17964 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17965 Brodersen ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17966 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17967 Bacampbell ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17968 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17969 Truong ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17970 Palepu ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17971 Samuelhowell ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17972 Ascione ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17973 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17974 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17975 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17976 Schulman ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17977 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17978 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17979 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17980 Vanschaik ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17981 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17982 Simcmillan ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17983 Buhrmester ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17984 Ahantonioli ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17985 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17986 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17987 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17988 Joannehsieh ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17989 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17990 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17991 Joshuaegan ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17992 Japellegrino ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17993 Kluesing ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17994 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17995 Jolinefan ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17996 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17997 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17998 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 17999 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 18000 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-